Municipio de Birmingham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Birmingham (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Birmingham (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.